Magnum P.I. ,(P.I. significa Investigador Particular ou Detetive Particular, do inglês Private Investigator) é uma série de drama criminal americana e um remake do seriado de homônimo de 1980. Foi encomendado a série em 11 de maio de 2018 e é estrelado por Jay Hernandez, Perdita Weeks, Zachary Knighton, Stephen Hill e Sung Kang. O episódio piloto foi dirigido por Justin Lin. A série estreou em 24 de setembro de 2018.

Elenco 
Jay Hernandez como Thomas Magnum
Perdita Weeks como Juliet Higgins
Zachary Knighton como Orville 'Rick' Wright
Stephen Hill como Theodore 'TC' Calvin
Tim Kang como o detetive Gordon Katsumoto

Recorrente
Amy Hill como Kumu

Convidado
Kimee Balmilero como a examimador médica Noelani Cunha, como um crossover com Hawaii Five-0
Taylor Wily como o empreendedor Kamekona Tupuola, como um crossover com Hawaii Five-0

Episódios

Temporada 1 (2018-2019)

Produção

Desenvolvimento
Em 20 de outubro de 2017, a série original assinou contrato para produzir uma série de remake com Peter M. Lenkov e Eric Guggenheim para a CBS, que detém os direitos da Magnum, P.I. através da aquisição da original de Bellisaruis Production e Universal Television. Em fevereiro de 2018, foi anunciado que a CBS produziu um episódio piloto escrito por Lenkov e Guggenheim, também dirigido por Justin Lin, de The Fast and the Furious.

Em 11 de maio de 2018, a emissora recomeçou a série. O cocriador e produtor executivo Peter M. Lenkov servirá como o showrunner. Em 16 de maio de 2018, a CBS lançou um primeiro trailer de vídeo para nova série. O episódio piloto foi ao ar como uma prévia especial antes do painel San Diego Comic-Con da série.

Em 19 de julho de 2018, foi anunciado que a série está programada para ter vários crossovers com Hawaii Five-0. Lenkov confirmou que Kimee Balmilero e Taylor Wily farão aparições como personagens de Hawaii Five-0, a examinadora médica Noelani Cunha e o empresário Kamekona Tupuola, respectivamente. Balmilero está definido para aparecer no primeiro episódio, enquanto Wily está definido para aparecer no episódio dois. Enquanto isso, o personagem de Alex O'Loughlin, Steve McGarrett, deve se cruzar com o personagem de Hernandez no final da temporada.

Na quarta-feira, 22 de agosto de 2018, com a chegada prevista do furacão Lane, um furacão de categoria 4, no Havaí, a CBS informou que "monitorava de perto a situação", mas que a produção continuaria conforme planejado. No dia seguinte, a CBS fechou temporariamente a produção de ambos Magnum P.I. e Hawaii Five-0 até novo aviso.

Elenco
Em 20 de fevereiro de 2018, Jay Hernandez foi anunciado como o novo Magnum. Foi anunciado em 2 de março de 2018 que Perdita Weeks interpretaria Juliet Higgins. De acordo com o anúncio de 16 de maio de 2018, o melhor amigo de Magnum dos fuzileiros navais americanos, Rick Wright, seria interpretado por Zachary Knighton. Três dias depois, foi anunciado que outro amigo de Magnum, Theodore "T.C" Calvin, seria interpretados por Stephen Hill. Em 20 de julho de 2018, foi anunciado que Tim Kang se juntaria ao elenco como detetive de Gordon Katsumoto, em Honolulu, que desenvolverá uma rivalidade amigável com a Magnum enquanto trabalhava em casos. Finalmente, foi anunciado em 25 de julho de 2018 que Amy Hill foi escalada para um papel recorrente.

Filmagens
As filmagens da primeira temporada começaram em 23 de julho de 2018 com uma tradicional bênção havaiana.

Recepção

Resposta da crítica
Magnum P.I. foi recebido com avaliações mistas. No agregador de revisões Rotten Tomatoes, a série detém um índice de aprovação de 53% com uma classificação média de 5,88 / 10, com base em 15 revisões. O consenso crítico do site diz: "O reboot de Magnum P.I pode não ser bastante distinto o suficiente para resistir a comparações com seu material de origem, mas uma estrela carismática, ação encenada e um punhado de reviravoltas modernas sugerem um potencial maior." No Metacritic, que usa uma média ponderada, atribuiu à série uma pontuação de 47 de 100 com base em 16 críticos, indicando "revisões mistas ou médias".

Audiência

Séries de televisão de drama da década de 2010
Séries de televisão criminais da década de 2010
Programas de televisão em língua inglesa
Séries da CBS
Programas de televisão produzidos pela Universal Television
Programas de televisão produzidos pela CBS Studios
Séries de televisão ambientadas no Havaí
Reinícios de séries de televisão
Programas de televisão dos Estados Unidos que estrearam em 2018